Кузь:
 Кузь — уменьшительная форма личного имени Кузьма, русский вариант славянского имени Косма, которое восходит к греческому «kosmos» — «мир, порядок, мироздание», а в переносном смысле имеет значение «украшение».
 Кузь — мифологический персонаж в Уральском крае (стране), региональное название лешего, чёрта.
 Е. П. Кузь — Герой Социалистического Труда, колхозница, звеньевая советского хозяйства имени Красной Армии Министерства совхозов Союза ССР.

См. также 
 Кузькина мать
 «Кузькина мать»
 Кузьмин